Die Liste der Trainer und Präsidenten des VfR Aalen beinhaltet alle Cheftrainer, Vorsitzende bzw. Präsidenten   des VfR Aalen mit Anmerkungen über wichtige Ereignisse.

Liste der Trainer des VfR Aalen

Liste der Vorsitzenden und Präsidenten des VfR Aalen

Quellen

Literatur 
 Achim Pfeifer: Die Geschichte des VfR Aalen. Der weite Weg nach oben. Verlag Sport und Historie, Bielefeld/Aalen 2008

Weblinks 
 Homepage des VfR Aalen

Aalen
!Trainer und Prasidenten